Bartošová ist der Familienname folgender Personen:

 Alena Bartošová (* 1944), tschechoslowakische Skilangläuferin
 Helena Bartošová-Schützová (1905–1981), slowakische Opernsängerin
 Iveta Bartošová (1966–2014), tschechische Popmusik-Sängerin